Sammargheritesi – abitanti di Santa Margherita (Lissone)
Sammargheritesi – abitanti di Santa Margherita Ligure